La Plaza Libertad puede referirse a:

 Plaza Libertad, de la ciudad de Santiago del Estero (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de Río Tercero, Córdoba (Argentina).
 Plaza Libertad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Plaza Libertad y Democracia, de la ciudad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de Merlo, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de Corrientes (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de San Martín, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Plaza Libertad, de la ciudad de San Salvador (El Salvador).